Серж Александр Ставиский, более известный просто как Александр Ставиский (; 20 ноября 1886 года, Слободка, Киевская губерния, Российская империя — 8 января 1934 года, Шамони) — французский мошенник и аферист еврейского происхождения, чьё имя связано с аферой Ставиского.

Сын дантиста Эммануэля Ставиского. Когда его семья переехала во Францию, ему было 12 лет. Получил французское гражданство в 1910 году. Неоднократно задерживался французской полицией за финансовые злоупотребления, мошенничество, торговлю наркотиками и драгоценностями. Основал несколько фиктивных финансовых обществ, больше известен в связи с многомиллионной аферой с одним из ведущих французских банков — ссудно-закладным банком города Байонны. Афера Ставиского привела к глубокому политическому кризису во Франции и попытке фашистского путча в Париже в феврале 1934 года.

По версии полиции, покончил жизнь самоубийством, застрелившись 8 января 1934 года. Похоронен на кладбище Пер-Лашез, участок 94.

Образ в искусстве 
Фильмы
 1974 — «Стависки» / Stavisky (реж. Ален Рене) — в гл. роли Жан-Поль Бельмондо
 2014 — «Ставиский, мошенник века» / Stavisky, l’escroc du siècle (реж. Клод-Мишель Ром / Claude-Michel Rome), в гл. роли Томер Сислей

Литература 
 Кессель, Жозеф (Joseph Kessel). Stavisky, l’homme que j’ai connu. — Gallimard, 1934.

Мошенники Франции
Преступники Франции
Застрелившиеся во Франции
Похороненные на кладбище Пер-Лашез